Тольтен ()

 Тольтен — коммуна и посёлок в Чили.
 Тольтен — река в Чили.